Teipel ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Teipel (* 1931), deutscher Flottillenadmiral (Marine der Bundeswehr)
 Christine Teipel (1621–1630), als Hexe hingerichtetes deutsches Mädchen
 Dieter Teipel (* 1947), deutscher Sportpsychologe, Hochschullehrer

 Jürgen Teipel (* 1961), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Norbert Teipel (* 1951), deutscher Leichtathlet

Siehe auch:
 Teipl